Kleiber bezeichnet:

 Kleiber (Gattung), die Vogelgattung Sitta
 Kleiber (Art), die Vogelart Sitta europaea
 Kleiber (Beruf), alte Bezeichnung für Handwerker, die Lehmwände erstellen, siehe Lehmbau
 Kleiber Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Kleiber ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Kleiber (1930–2004), argentinisch-österreichischer Dirigent
 Charles Kleiber (Architekt, 1875) (1875–1937), Schweizer Architekt
 Charles Kleiber (Architekt, 1905) (1905–1978), Schweizer Architekt
 Claudia Kleiber (* 1965), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Dieter Kleiber (* 1950), deutscher Psychologe und Gesundheitswissenschaftler
 Erich Kleiber (1890–1956), österreichischer Dirigent
 Erich Kleiber (Schauspieler) (1929–1985), deutsch-österreichischer Schauspieler
 Franz Xaver Kleiber (1794–1872), deutscher Lithograf
 Georges Kleiber (* 1944), französischer Sprachwissenschaftler
 Günther Kleiber (1931–2013), deutscher Politiker (SED)
 Johann Kleiber (1865–1941), deutscher Mathematiker und Lehrbuchautor
 Jolán Kleiber-Kontsek (1939–2022), ungarische Leichtathletin
 Karl Kleiber (1838–1902), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Leonhard Kleiber (1863–1942), deutscher Militärmusiker
 Max Kleiber (Zeichner) (1850–1925), deutscher Zeichner 
 Max Kleiber (1893–1976), Schweizer Tierphysiologe und Ernährungswissenschaftler

Siehe auch:
 Kleibers Gesetz (nach Max Kleiber), allometrisches Skalierungsgesetz
 Klaiber